Renory peut faire référence à :

Port de Renory, situé à Liège
Viaduc de Renory, située à Liège
Gare de Renory, ancienne halte ferroviaire liégeoise de la ligne 125A
Rue de Renory, située à Liège